Toromelissa nemaglossa (Toro & Ruz, 1969) — вид пчёл, из трибы Emphorini семейства Apidae. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Распространение 
Неотропика: Чили (Chile, Atacama, Cachiyuyo).

Классификация 
Единственный вид рода .

Примечания

Литература 
 Roig-Alsina, A. (1998). Sinopsis genérica de la tribu Emphorini, con la descripción de tres nuevos géneros (Hymenoptera, Apidae). Physis (B. Aires) 56 (130-131): 17–25 [22].
 Schwarz, H. F. (1948). Stingless bees (Meliponidae) of the Western Hemisphere. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 90: xvii+546.
 Wille, A. (1979). Phylogeny and relationships among the genera and subgenera of the stingless bees (Meliponinae) of the world. Revista de Biologia Tropical 27 (2): 241-277.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib 

Пчёлы настоящие
Насекомые Южной Америки
Эндемики Чили
Животные, описанные в 1969 году
Монотипические роды пчёл